Alessandro Lisca – giureconsulto italiano
Lisca – allenatore di calcio brasiliano